Film noir — género cinematográfico
Noir (anime) — série
Marvel Noir — série de comics lançada pela Marvel Comics

Desambiguações de artes